Sidi Khaled se poate referi la:

Comuna Sidi Khaled din provincia Biskra, Algeria.
Comuna Sidi Khaled din provincia Sidi-Bel-Abbès, Algeria.